Појам Сакс-Кобург и Гота може да се односи на:
Војводство Сакс-Кобург и Гота,
Династија Сакс-Кобург и Гота,